

Нікітенки — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Нікітенки — присілок, Свічинський район, Кіровська область